Vlădești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vlădești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Vlădești (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș

 Vlădești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Vlădești (Tigveni), Dorf im Kreis Argeș
 Vlădești (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Vlădești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui